Der Skisprung-Continental-Cup 2003/04 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand aus 40 Wettbewerben, die zwischen dem 4. Juli 2003 und dem 7. März 2004 veranstaltet wurden.

Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2003/04
 Skisprung-Grand-Prix 2003

Weblinks 
Continental Cup Herren

2003/04
Wintersport-Continental-Cup 2003/04